Košnica (Desinić)
 Košnica (Šentjur)